Джо́рдан Лу́кас Рина́льди (; ) — американский боец смешанного стиля, представитель полусредней, лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в период 2010—2019 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WSOF, RFA и др. Владел титулом чемпиона Complete Devastation в полусреднем весе, был претендентом на титул чемпиона RFA в полулёгком весе. Участник 15 сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Джордан Ринальди родился 25 сентября 1987 года в Олеане, Нью-Йорк. Позже его семья переехала в Шарлотт, Северная Каролина, где он рос вместе с двумя старшими братьями и тремя сводными сёстрами.

В молодости играл в футбол и бейсбол, затем во время учёбы в старшей школе по наставлению брата начал заниматься борьбой. Впоследствии учился в Университете Северной Каролины в Шарлотте и одновременно с этим подрабатывал на мойке машин. Один из его коллег по работе практиковал бразильское джиу-джитсу, и Ринальди так же освоил эту дисциплину — был удостоен коричневого пояса, получив его из рук мастера Сержиу Пеньи.

В университете получил степень бакалавра в области бухгалтерского учёта и степень бакалавра делового администрирования в области финансов.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в мае 2010 года, выиграл у своего соперника раздельным решением судей. Дрался в небольших американских промоушенах, из всех поединков выходил победителем, в том числе отметился победой над достаточно сильным бойцом Деннисом Бермудесом — уже в первом раунде взял его на удушение сзади и принудил к сдаче. Кроме того, завоевал титул чемпиона Complete Devastation в полусредней весовой категории.

В 2012 году принял участие в 15 сезоне популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, однако на предварительном отборочном этапе проиграл Джо Проктору и не смог попасть в число претендентов на победу.

Начиная с 2012 года выступал в организации Resurrection Fighting Alliance, здесь потерпел первое в профессиональной карьере поражение — в титульном поединке единогласным судейским решением уступил Джареду Даунингу. Также проиграл Брайану Ортеге, Ронни Роджерсу и Джеймсу Мунтасри, потерпев тем самым четыре поражения в пяти поединках.

Несмотря на череду проигрышей, Ринальди продолжил выступать в ММА и в последующих боях показал себя с лучшей стороны. Выиграл у таких бойцов как Диегу Сарайва и Клэй Харвисон, провёл удачный поединок в крупном промоушене World Series of Fighting.

Ultimate Fighting Championship 
Находясь на серии из пяти побед, Ринальди привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship. Дебютный поединок в октагоне UFC провёл в мае 2016 года, заменив выбывшего Карлуса Диегу Феррейру в бою с Абелем Трухильо. Противостояние между ними продлилось все отведённые три раунда, в итоге судьи единогласным решением отдали победу Трухильо.

В августе 2017 года заставил сдаться Альваро Эрреру — стал четвёртым бойцом в истории UFC, кому удалось успешно применить удушение Вон Флю.

В январе 2018 года вышел в клетку против непобеждённого Грегора Гиллеспи и в концовке первого раунда проиграл ему техническим нокаутом. После этого поражения решил спуститься из лёгкой весовой категории в полулёгкую.

В ноябре 2018 года единогласным решением судей выиграл у Джейсона Найта.

В марте 2019 года единогласным судейским решением уступил Арнольду Аллену.

16 мая 2019 года стало известно, что Джордан Ринальди был уволен из UFC.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|14-7
|Арнольд Аллен
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Till vs. Masvidal
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|14-6
|Джейсон Найт
|Единогласное решение
|UFC 230
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-6
|Грегор Гиллеспи
|TKO (удары руками)
|UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 2
|
|align=center|1
|align=center|4:46
|Шарлотт, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-5
| Альваро Эррера
| Сдача (удушение Вон Флю)
| UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno
| 
| align=center|1
| align=center| 2:00
| Мехико, Мексика
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-5
| Абель Трухильо
| Единогласное решение
|UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-4
| Лашон Олкокс
| Сдача (рычаг локтя)
| Fight Lab 52
| 
| align=center|2
| align=center| 4:14
| Шарлотт, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-4
|  Клэй Харвисон
| Сдача (удушение сзади)
| Legacy FC 47
| 
| align=center|2
| align=center| 4:31
| Атланта, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-4
| Диегу Сарайва
| Единогласное решение
| National Fighting Championship 75
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Далут, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-4
| Сослан Абаноков
| Сдача (треугольник)
| WSOF 17
| 
| align=center|3
| align=center|3:02
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-4
| Джо Элмор
| Единогласное решение
| US Freedom Fighting Championship 21
| 
| align=center|3
| align=center| 5:00
| Моргантон, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 7-4
|Джеймс Мунтасри
| KO (удар рукой)
| Resurrection Fighting Alliance 15
| 
| align=center|2
| align=center| 1:14
| Калвер-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-3
| Майк Стивенс
| TKO (удары руками)
| Rings of Dreams: Fight Night 14
| 
| align=center|1
| align=center| 1:19
| Уинстон-Сейлем, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-3
| Ронни Роджерс
| Раздельное решение
| US Freedom Fighting Championship 15
| 
| align=center|3
| align=center| 5:00
| Шарлотт, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-2
| Брайан Ортега
| Сдача (треугольник)
| Resurrection Fighting Alliance 9
| 
| align=center|3
| align=center| 2:29
| Лос-Анджелес, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-1
| Джаред Даунинг
| Единогласное решение
| Resurrection Fighting Alliance 5
| 
| align=center|5
| align=center| 5:00
| Карни, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Марк Дикман
| Единогласное решение
| Resurrection Fighting Alliance 3
| 
| align=center|3
| align=center| 5:00
| Карни, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Тениех Диксон
| Сдача (рычаг локтя)
| Complete Devastation 2
| 
| align=center|2
| align=center| 4:6
| Алтуна, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Деннис Бермудес
| Сдача (удушение сзади)
| PA Fighting Championships 4
| 
| align=center|1
| align=center|2:13
| Гаррисберг, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Карлос Пена
| Сдача
| Top Combat Championship 3
| 
| align=center|1
| align=center| 3:24
| Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Бифф Уолизер
| Сдача (удушение сзади)
| Premier Cage Fighting 3
| 
| align=center|1
| align=center|2:42
| Гамбург, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Джоуи Кэрролл
| Раздельное решение
| Fight Lab Promotions: Epicentre Cage Fights 3
| 
| align=center|3
| align=center| 5:00
| Шарлотт, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США